Geografie:
 Boulder County in de Amerikaanse staat Colorado
Boulder (Colorado), een stad in deze county
Boulder (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Boulder (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
Boulder (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Boulder City, een stad in de Amerikaanse staat Nevada
Boulder Creek, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Boulder Flats, een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Boulder Hill, een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Kalgoorlie-Boulder, een stad in de Australische deelstaat West-Australië

Overig:
boulderen, een tak van de klimsport
de Engelse term voor een rotsblok
een eerdere naam voor een maan van Pluto